Под «освобождением» могут подразумеваться следующие религиозные понятия.

В индуизме и джайнизме:
 Мокша

В буддизме:
 Бодхи
 Нирвана
 Ниродха

См. также 
 Теология освобождения